Indianapolis 500 1919 je bila sedma dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1919.

Rezultati

1919 v športu
1919
Sezona Velikih nagrad 1919